Velazco ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Velazco (* 1964), amerikanischer (Hallen-)Fußballspieler
 Davisleydi Velazco (* 1999), kubanische Dreispringerin
 Héctor Velazco (* 1973), argentinischer Boxer
 Paúl M. Velazco, peruanischer Mammaloge und Paläomammaloge